

Patronyme  

 André Allègre (1890-?), footballeur français ; 
 Claude Allègre (né en 1937), géochimiste et homme politique français ;
 Gustave Allègre (1840-1900), prêtre et théologien français ; 
 Jean-Marie Allègre (1793-1869), homme politique français ;
 Maurice Allègre (né en 1933), haut fonctionnaire français, spécialiste des questions d'énergie ;
 Nils Allègre (né en 1994), skieur alpin français ;
 Raymond Allègre (1857-1933), peintre français ; 
 Vincent Allègre (1835-1899), avocat et parlementaire français. Entre 1881 et 1888, Gouverneur de la Martinique.

Toponyme  

 Allègre, commune française, située dans le canton du même nom, dans le département de la Haute-Loire et la région Auvergne ;
 Allègre-les-Fumades, commune française, située dans le département du Gard et la région Languedoc-Roussillon.

Voir aussi 
 Étymologie des patronymes français
Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de patronyme